Cornish House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cornish House (Arkansas), NRHP-Nr. 82000882
 Cornish House (Maine), NRHP-Nr. 80000250